Шах-Джахан:

 Шах-Джахан (1592—1666) — падишах Империи Великих Моголов.
 Шах-Джахан II (1696—1719) — падишах Империи Великих Моголов.
 Шах-Джахан III (ум. 1772) — падишах Империи Великих Моголов.